Topónimos 
 Setúbal - cidade portuguesa situada na Região de Lisboa.
 Península de Setúbal - sub-região estatística portuguesa, parte da Região de Lisboa.
 Distrito de Setúbal - divisão administrativa portuguesa cuja capital é a cidade de Setúbal.
 Setúbal - termo não-oficial, mas muito comum, para designar a área Sul do bairro da Boa Viagem, na cidade do Recife, Brasil.
 Setúbal dos Barreiros - povoado localizado no município de Olho d'Água das Cunhãs, Maranhão, Brasil.
 Laguna Setúbal - lagoa localizada em Santa Fé, Argentina.

Pessoas
 Paulo Setúbal - advogado, político e escritor brasileiro.
 Olavo Setúbal - engenheiro, banqueiro e político brasileiro, filho de Paulo Setúbal.
 Roberto Setúbal - banqueiro brasileiro, filho de Olavo Setúbal.

Instituições e associações
 Instituto Politécnico de Setúbal - instituição de Ensino Superior portuguesa, localizada no distrito de Setúbal.
 Vitória de Setúbal - clube desportivo sediado na cidade de Setúbal.
 Diocese de Setúbal - circunscrição territorial sob jurisdição do bispo de Setúbal.
 Teatro Animação de Setúbal - companhia portuguesa de teatro profissional.
 Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal - museu português situado em Setúbal.

Outros
 Moscatel de Setúbal (ou simplesmente Setúbal) - vinho licoroso produzido na Península de Setúbal.
 Muralhas de Setúbal - antigas fortificações da atual cidade de Setúbal.
 Estação de Setúbal - estação ferroviária que serve a cidade de Setúbal.
 Porto de Setúbal - ancoradouro da cidade de Setúbal provido das facilidades de embarque e desembarque para passageiros e cargas.
 Forte de São Filipe de Setúbal - antigo forte militar da cidade Setúbal, convertido em Pousada de Portugal.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos